Rechitiernas puede referirse a:
El nombre común de la planta Euphorbia peplus.
El nombre común de la planta Euphorbia serrata.
El nombre común de la planta '''''Euphorbia terracina.